Ла Ривера има више значења:

 Ла Ривера, Кабо дел Сол (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ривера (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ривера (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ривера (Тлалистакиља де Малдонадо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ривера (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ривера (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ривера (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ривера (Тузамапан де Галеана), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ривера (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ривера (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ривера (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ривера (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ривера (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ривера (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ривера (Тустиља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ривера (Зозоколко де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику